

Persone 
 Alfredo Campanini (1873-1926) – architetto italiano
 Barbara Campanini – ballerina italiana
 Carlo Campanini (1906-1984) – attore italiano
 Cleofonte Campanini (1860-1919) – direttore d'orchestra italiano
 Francesco Campanini – regista
 Ginetto Campanini – regista italiano
 Italo Campanini (1930-2007) – cestista italiano
 Italo Campanini (1845-1896) – tenore italiano
 Giuseppe Campanini – latinista
 Massimo Campanini (1954) – orientalista e storico italiano
 Naborre Campanini (1850-1925) – archeologo
 Renato Campanini (1938) – calciatore italiano
 Romeo Campanini – politico e sindacalista italiano

Altro 
 Casa Campanini – edificio di Milano